Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 2015 rozegrane zostaną między 14 a 22 marca 2015 w japońskim Sapporo.

Tytułów mistrzowskich bronią Szwajcarki, rok wcześniej złote medale zdobyła Binia Feltscher. W tej edycji zawodów reprezentację tego kraju stanowi drużyna dowodzona przez Alinę Pätz, która wygrała krajowe rozgrywki ekstraligi.



Kwalifikacje 
 Gospodarz
 
 Dwa zespoły ze strefy Ameryki
 
 
 Jeden zespół z Mistrzostw Azji i Strefy Pacyfiku 2014
 
 Osiem zespołów z Mistrzostw Europy 2014

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
14 marca 2015; 14:00

Sesja 2. 
14 marca 2015; 19:00

Sesja 3. 
15 marca 2015; 9:00

Sesja 4. 
15 marca 2015; 14:00

Sesja 5. 
15 marca 2015; 19:00

Sesja 6. 
16 marca 2015; 9:00

Sesja 7. 
16 marca 2015; 14:00

Sesja 8. 
16 marca 2015; 19:00

Sesja 9. 
17 marca 2015; 9:00

Sesja 10. 
17 marca 2015; 14:00

Sesja 11. 
17 marca 2015; 19:00

Sesja 12. 
18 marca 2015; 9:00

Sesja 13. 
18 marca 2015; 14:00

Sesja 14. 
18 marca 2015; 19:00

Sesja 15. 
19 marca 2015; 9:00

Sesja 16. 
19 marca 2015; 15:30

Sesja 17. 
19 marca 2015; 19:00

Tie-breaker 
20 marca 2015; 9:00

Play-off

1-2 
21 marca 2015; 9:00

3-4 
20 marca 2015; 19:00

Półfinał 
21 marca 2015; 17:00

Mały finał 
22 marca 2015; 9:00

Finał 
22 marca 2015; 15:00

Klasyfikacja końcowa

Statystyki

Chiny

Dania

Finlandia 

:1 – Czwarta: Hossi, trzecia: Kauste (skip), druga: Salmiovirta, otwierająca: Hippi

Japonia

Kanada

Niemcy

Norwegia

Rosja

Stany Zjednoczone 

1 – Czwarta: Walker, trzecia: Sormunen (skip), druga: Hamilton, otwierająca: Persinger
2 – Czwarta: Walker, trzecia: Sormunen (skip), druga: Peterson, otwierająca: Hamilton
3 – Czwarta: Walker (skip), trzecia: Hamilton, druga: Peterson, otwierająca: Persinger
4 – Czwarta: Hamilton (skip), trzecia: Walker, druga: Peterson, otwierająca: Persinger

Szkocja

Szwajcaria

Szwecja

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu
 Scotties Tournament of Hearts 2015

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw
 

2015
2015 w curlingu
2015 w Japonii
Zawody sportowe w Sapporo
Curling w Japonii